Lul peut désigner :
le loul, ancien titre de noblesse sérère
La sémantique de lol

Voir aussi
 Loul (homonymie)
 Lull (homonymie)